667 может означать:
 667 год — невисокосный год, начинавшийся в пятницу.
 Подводные лодки проекта 667 с ЯЭУ.